Friedrich Class ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Class (Politiker) (1882–1964), deutscher Politiker (NSDAP)
 Friedrich Class (Polizist) (1899–1945), deutscher Polizist der Kriminalpolizei und der Gestapo